Ciborij (arhitektura), element crkvene arhitekture, konstrukcija iznad oltara
 Ciborij (posuda), u kršćanstvu